53-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2012 () проводился в городе Ред-Дир (Альберта) c 18 по 26 февраля 2012 года. В Альберте чемпионат проводился в 8-й раз, в Ред-Дире — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2012, который состоялся в марте 2012 в Летбридже (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2013.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Хезер Недохин, это была 2-я победа; также это была и первая победа женской команды Альберты за последние 14 лет, после победы команды Кэти Бёрст в ), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Келли Скотт). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс), победившая в матче за 3-е место команду, представляющую провинцию Квебек (скип Мари-Франс Ларош).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
|Эмбер ХолландКим ШнейдерТэмми ШнейдерХизер КалинчакДжолин КэмпбеллМерв ФонгерKronau CC, Кронау
|Хезер НедохинБет ИскьюДжессика МейрЛейни ПитерсЭми НиксонDarryl HorneSaville SC, Эдмонтон
| Келли СкоттСаша КартерДайлин СивертсонДжеки АрмстронгSherry FraserДжерри РичардKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Мари-Франс ЛарошБренда НиколсAmélie BlaisAnne-Marie FilteauJulie RainvilleCamil LaroucheClub de curling Etchemin, Квебек| Дженнифер ДжонсКейтлин ЛаусДжилл ОффисерДон ЭскинДженнифер Кларк-РуирДжанет АрноттSt. Vital CC, Виннипег| Хизер Смит-ДэйсиDanielle ParsonsБлисс КомстокТэри ЛейкMelanie ComstockМарк ДэйсиCFB Halifax CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КеллиРебекка АткинсонJill BabinJodie deSollaJeanette MurphyMike BabinGage G&CC, Оромокто| Хизер СтронгLaura StrongJennifer CunninghamStephanie KorabNoelle Thomas-KennellДжейми КорабBally Haly G&CC, Сент-Джонс| Трэйси ХорганJennifer SeabrookJenna EngeAmanda GatesJennifer GatesLouise LoganIdylwylde G&CC, Садбери|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Kim DolanРебекка Джин МакдональдSinead DolanNancy CameronMichale RobisonDaryell NowlanCharlottetown CC, Шарлоттаун| Мишель ЭнглотЛана ВэйRoberta MateriSarah SlywkaCandace ChisholmDwayne MihaliczTartan CC, Реджайна| Кэрри ГалушаШэрон КормьеШона БарбурМеган КормьеWendy MillerFred KoeYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2012 и чемпионате Канады 2013 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Хезер Недохин (Онтарио).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Аманда Гейтс () (Онтарио).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Шерил Бернард — за её вклад в популяризацию женского кёрлинга в качестве как многолетнего скипа команды, в числе прочего выигравшей серебряную медаль на Олимпиаде 2006, так и телекомментатора при телетрансляциях многих (в том числе и женских) турниров по кёрлингу — чемпионатов Канады, мира, Олимпийских игр.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2012

2012
Спортивные соревнования в Ред-Дире
Спорт в Канаде в 2012 году